Иеронимус Юстесен Ранх (: около 1539 года, Винкель, Ютландия — 3 декабря 1607, Виборг) — датский писатель. Его пьесы считаются лучшими литературными произведениями Дании в эпоху Возрождения и раннего барокко.

Биография 
Родился в семье приходского священника. В 1561 году поступил в университет Ростока, но спустя 2 года перевелся в университет Виттенберга, который и закончил в степени магистра в 1572 году. По окончании обучения вернулся на родину — в Виборг — работал пастором.

Библиография

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в 1539 году
Писатели Дании